Шинель — верхній формений одяг особливого крою.
 «Шинель» — повість Миколи Васильовича Гоголя.
 «Шинель» — опера О. М. Холмінова.
 «Шинель» — одноактна опера Іллі Кузнецова.
 «Шинель» — незакінчений мультфільм Юрія Норштейна, початий у 1981 році.

Див. також 
 «Шинель» — фільм, назва ряду екранізацій повісті.